Джамиль () — арабское мужское имя, означающее «красивый».

В других языках 
Кроме арабских стран, имя Джамиль широко используется в мусульманских государствах бывшего Советского Союза, в мусульманских странах Азии и Африки, а также иммигрантами из мусульманских стран в Европе, США, Канады, Австралии и Латинской Америке. Испанский вариант имени «Yamil», несмотря на написание имеет точно такое же произношение как Джамил.

Женским эквивалентом этого имени является Джамила ( — «красивая». В русском языке также употребляются Джамиля, Джамелия, Джамела, Джамила и другие вариации.

Фонетические варианты 
 Ямиль
 Гамиль

Часть имени 
 Габдельджамиль — Раб прекраснейшего из прекрасных (Бога)
 Мирджамиль — Мир (измененное «эмир») + Джамиль
 Мухамметджамиль — Мухаммет + Джамиль

См. также 
 
 Улица Джамиля (Салават)
 ДжамильКо

Примечания 

Мужские имена
Имена арабского происхождения
Арабские имена